Le gouvernement Aznar peut désigner ces gouvernements espagnol :

Gouvernement Aznar  du  au  ;
 Gouvernement Aznar  du  au .

Gouvernement Aznar du  au .